Albany je místopisný název – slovo odvozené z Alba znamenajícího ve skotské gaelštině označení pro Skotsko.

Název se objevuje i ve spojení vévoda z Albany – šlechtický titul, který byl příležitostně udělován původně mladším synům skotské dynastie Stuartovců a později i nástupnické britské hannoverské dynastie

Albany může znamenat:
 Albany County (New York) – okres v americkém státě New York
 USS Albany – jméno několika lodí amerického námořnictva
 Univerzita Albany – státní univerzita v New Yorku
 Albany (řeka) – řeka v Kanadě

Město 

V USA existuje okolo třiceti míst (vesnic i měst) s označením Albany, přičemž největšími z nich jsou:
 Albany (Georgie) – město v Georgii
 Albany (Indiana) – město v Indianě
 Albany (Kalifornie) – město v Kalifornii
 Albany (New York) – hlavní město státu New York, sídlo okresu Albany County a nejznámější město tohoto jména
 Albany (Oregon) – město v Oregonu

V Austrálii:
 Albany (Austrálie)
V Kanadě:
 Albany (Nové Skotsko)
 Albany (Ontario)
 Albany (Ostrov Prince Edwarda)
 Fort Albany v Ontariu

Na Novém Zélandu
 Albany (Nový Zéland)

V Jihoafrické republice:
 Albany (Jihoafrická republika)